Томас Харт Бентон (1782–1858) — сенатор США (от штата Миссури), ярый сторонник территориального расширения (экспансии США на запад).
 Томас Харт Бентон (1889–1975) — американский художник, внучатый племянник сенатора; представитель американского риджионализма и мурализма.